Лос Чилес има више значења:

 Лос Чилес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Чилес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чилес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику